Иван Голицын:
 Голицын, Иван Алексеевич (1658—1729) — комнатный стольник царя Ивана V Алексеевича.
 
 Голицын, Иван Иванович Шпак (ум. 1607) — стольник и воевода, затем боярин.
 Голицын, Иван Васильевич (ум. 1627) — боярин Смутного времени, стольник при царе Борисе.
 Голицын, Иван Фёдорович (1731—1797) — представитель рода Голицыных, генерал-адъютант императора Петра III.
 Голицын, Иван Фёдорович (1789—1835) — русский офицер, полковник, адъютант князя Лобанова-Ростовского, директор секретного отделения канцелярии московского генерал-губернатора.
 Голицын, Иван Юрьевич (?—1583) — боярин и воевода.